

Biologie

Biochimie
En biochimie, on parle de fixation lorsqu'une molécule (d'oxygène, par exemple) se lie à une enzyme ou à un lymphocyte, par exemple.

Histologie
En histologie, la fixation d'un tissu est une méthode chimique permettant de conserver le tissu dans un état fixe (pour éviter qu'il ne se dégrade, ou que se poursuive une réaction biochimique), le plus proche possible de l'état physiologique.

Vision 
Dans le système visuel des animaux dotés d'une fovéa, la fixation est un type de mouvement oculaire.

Droit 
En droit, on parle de fixation lorsque le prix de certaines marchandises (blé, par exemple) est régi par une réglementation ou une loi.

Démographie 
En démographie, on parle de fixation lorsque des personnes, nomades ou expatriés par exemple, s'établissent à un endroit pour y demeurer.

Photographie 
En photographie, on parle de fixation lorsque la lumière provenant de différents objets fait réagir chimiquement la pellicule au point de créer une « empreinte », l'image.

Psychanalyse 
 Fixation (psychanalyse) : caractérise le mode d'attachement de la libido à l'organisation d'un des stades d'évolutions selon la théorie de Sigmund Freud.

Voir aussi 
 Système de fixation

Références